Кушинников (Кушинникова) — фамилия:

 Кушинников, Иван Алексеевич — Георгиевский кавалер, майор; № 4526, 9 апреля 1831.
 Кушинников, Иван Николаевич — русский купец и книгоиздатель.

См. также 
 Кувшинников